Lutton kan syfta på:

 Lutton, Cornwood - en ort i Cornwood, South Hams, Devon, England
 Lutton, Lincolnshire - en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Lutton, Northamptonshire - en ort och civil parish i Northamptonshire, England
 Lutton, South Brent - en ort i South Brent, South Hams, Devon, England